Pimenta:
 Pimenta (género)
 Pimenta dioica
 Pimenta racemosa
 Chocolate com Pimenta
 la pimienta

 Topónimo
 Pimenta (Minas Gerais), un municipio brasil eño del estado de Minas Gerais.

Apellidos 
 Adhemar Pimenta
 Adriano Pimenta
 Agostinho Pimenta
 Helena Pimenta
 Rui Costa Pimenta
 Simon Ignatius Pimenta

Autores de nombres científicos 
Pimenta - Karena M. Pimenta (1988): botánica brasileña.
R.S.Pimenta - Ricardo Soares Pimenta fl. 2013